Сергей Дмитриевич Раковский (1899—1962) — советский геолог, первооткрыватель крупных месторождений золота.

Биография 
Родился 18 (30) марта 1899 г. в Могилеве в семье дьякона.

В 1910 году в связи с назначением отца военным священником в 20-й Сибирский стрелковый полк переехал в город Троицкосавск Забайкальской области. Там окончил реальное училище (1918). С октября 1918 по октябрь 1919 по мобилизации служил в армии Колчака.

В октябре 1919 г. в городе Канск вступил в Красную Армию. С июня 1920 г. служил со своей ротой в Иркутске. Там после демобилизации поступил в Иркутский политехнический институт.

Геологоразведывательная деятельность 
Чтобы заработать деньги для продолжения учебы, в 1923 г. уехал сначала в Якутск, потом в составе артели старателей — на Алданские прииски.

Принимал участие в разведке месторождений на ключах Незаметный, Куранах, Золотой и других. С 1926 г. работал в государственном тресте «Алданзолото» прорабом поисковых и разведочных работ, помощником начальника геолого-поисковой партии.

На Алдане познакомился с геологом Юрием Александровичем Билибиным и принял участие в его экспедиции 1928—1929 гг.
Летом 1929 г. его отряд открыл крупнейшие месторождения россыпного золота на ключе Юбилейном, а затем на ручье Холодном. Тогда же там были организованы прииски.
 1930 возглавил разведочные работы в Главном Колымском приисковом управлении треста «Цветметзолото»,
 1931 назначен заведующим бюро разведок геологоразведочного сектора, объединившего все разведочные работы на территории Колымы.
 1932 возглавил секцию россыпных разведок треста «Дальстрой». Геологоразведочные работы привели к открытию золотых россыпей в долине рек Чай-Урья, Малый Ат-Урях и других.
 1933 помощник начальника Верхне-Колымской геологической экспедиции В. А. Цареградского,
 1935—1937 начальник Ороекской геологоразведочной экспедиции,
 1937—1938 заместитель главного геолога Северного горнопромышленного управления, начальник Базы дальних разведок.
 конец 1938 — май 1939 начальник отделения россыпных разведок геологоразведочного отдела «Дальстроя»,
 май-август 1939 начальник геологоразведочного отдела Северного горнопромышленного управления,
 с августа 1939 начальник Хатынахского районного геологоразведочного управления.
 В апреле 1941 г. в связи с организацией Янского горнопромышленного управления назначен начальником Янского районного геологоразведочного управления, а с июля того же года — заместителем начальника Янского ГПУ по геологоразведке.
 с марта 1943 г. заместитель начальника Тенькинского горнопромышленного управления по геологоразведке, с октября того же года — начальник Индигирского районного геологоразведочного управления.
 с января 1946 заместитель начальника Индигирского ГПУ по геологоразведке, с сентября 1947 г. — Верхне-Индигирского районного геологоразведочного управления.
 с октября 1952 г. начальник Берелехского районного геологоразведочного управления.

С 1959 г. на пенсии по состоянию здоровья.

Умер 14 марта 1962 г. в Москве, похоронен на Головинском кладбище.

Память 
Его именем названы:
 ручей в Среднеканском районе,
 порог на реке Бохапча в Тенькинском районе,
 улицы в:
 городе Сусумане,
 поселках:
 Нексикан,
 Ягодное,
 Усть-Нера,
 Батагай.

Награды 
 В феврале 1939 г. награждён медалью «За трудовую доблесть».
 В январе 1941 г. — орденом Трудового Красного Знамени.
 Работа в годы Великой Отечественной войны отмечена орденом Ленина.
 В январе 1946 г. Постановлением Совнаркома Союза ССР Раковскому в составе группы геологов «Дальстроя» за открытие новых месторождений золота на Северо-Востоке страны была присуждена Сталинская премия I степени.

Литература 
 Гехтман И. Е. Разведчик Раковский. // Колыма. № 4. Магадан. 1936. С. 89-96.
 Гехтман И. Е. Разведчик Раковский. // На рубеже. № 2. Хабаровск. 1937. С. 117-124.
 Колымские следопыты. // Гехтман И. Е. Золотая Колыма. Очерки. Хабаровск. 1937. С. 79-90.
 Разведчик Раковский. // Гехтман И. Е. Золотая Колыма. Очерки. Хабаровск. 1937. С. 91-104.
 Болдырев С. На Крайнем Севере. // Огонек. № 32. Август. Москва. 1946. С. 15.
 Дементьева И. Неутомимый разведчик недр. // Сусуманский рабочий. Сусуман. 6 июля 1958.
 Галченко И. И. Геологи идут на Север. Москва. 1958.
 Ефимов Л. Его жизнь – это подвиг. // Магаданская правда. Магадан. 8 января 1959.
 Человеку не спится [С. Д. Раковскому]. // Португалов В. Северо-Восток. Магадан. 1960. С. 12-20.

Ссылки 
 Магадан и Колыма » Галерея Славы // Раковский Сергей Дмитриевич
 

Похороненные на Головинском кладбище